Ханон () може да се отнася за:

 Ханон Мореплавателя, картагенски адмирал, средата на 5 век пр.н.е.
 Ханон (480 пр.н.е.), картагенски генерал 480 пр.н.е.
 Ханон, картагенски генерал 406 пр.н.е.
 Ханон, картагенски генерал 350 пр.н.е.
 Ханон, картагенски генерал 310 пр.н.е.
 Ханон, картагенски генерал 307 пр.н.е.
 Ханон Велики I, картагенски пълководец и владетел през втората половина на 3 век пр.н.е.
 Ханон Велики II, картагенски пълководец и владетел през втората половина на 3 век пр.н.е.
 Ханон, картагенски генерал 264 пр.н.е., Битка при Месана
 Ханон (син на Ханибал), картагенски генерал 261 пр.н.е., Битка при Агригент
 Ханон, картагенски генерал 239 пр.н.е.
 Ханон, картагенски генерал 235 пр.н.е.
 Ханон (син на Бомилкар), офицер 215 пр.н.е. и племенник на Ханибал
 Ханон Старши (умр. 204 пр.н.е.), картагенски генерал

Други:
 Ханон (слон) (* 1510; † 8 юни 1516), слон на португалския крал Мануел I

Вижте също 
 Ханон Велики (пояснение)